Olt steht für:
 Kreis Olt, ein rumänischer Kreis (Județ) in der Region Walachei, Kreishauptstadt Slatina
 Pays d’Olt, Landschaft am Oberlauf des Lot im heutigen Département Aveyron, Frankreich
 Olt (Fluss), ein linker Nebenfluss der Donau in Rumänien 

Olt ist der Familienname folgender Personen:
 Gülay Olt-Sahiner (* 1954), österreichische Sängerin türkischer Abstammung
 Károly Olt (1904–1985), ungarischer Politiker
 Reinhard Olt (* 1952), deutscher Journalist und Hochschullehrer

olt steht für:
 Altlitauisch (ISO-639-3-Code)

OLT steht für:
 OLT Express (ICAO-Code), ehemalige deutsche Regionalfluggesellschaft
 OLT Express Poland, ehemalige polnische Fluggesellschaft
 OLT Express Regional, ehemalige polnische Regionalfluggesellschaft
 Optical Line Termination, siehe HYTAS oder PON
 Orthotope Lebertransplantation

OLt steht für:
 Oberleutnant, militärischer Dienstgrad

OLT